Mewang (Dzongkha: ) ist einer von acht Gewogs (Blöcke) des Dzongkhags Thimphu in Westbhutan. 
Mewang Gewog ist wiederum eingeteilt in fünf Chiwogs (Wahlkreise). Laut der Volkszählung von 2005 leben in diesem Gewog 4743 Menschen auf einer Fläche von 223 km². 

Der Gewog liegt westlich der Hauptstadt Thimphu und gehört zu den zugänglicheren und besser entwickelten Gewogs.  Er erstreckt sich über Höhenlagen zwischen 2120 und . Die Bevölkerung betreibt Ackerbau und Viehzucht, wichtigste Feldfrüchte sind Reis, Weizen, Senf, Spargel und Kartoffeln.

Weblinks 

Gewog in Bhutan
Distrikt Thimphu